Municipio de Lowe puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Lowe (condado de Washington, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Washington.
 Municipio de Lowe (condado de Moultrie, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Moultrie.
 Municipio de Lowe (condado de Deuel, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Deuel.